Allo steht für:

 Google Allo, Instant-Messaging-App
 Mount Allo, Berg in Antarktika
 Allo (Spanien), Stadt in Spanien
 einen Deskriptor in der chemischen Nomenklatur, siehe Deskriptor (Chemie)#allo-
 Vorsilbe, von altgriechisch , siehe Liste griechischer Präfixe

Personen:
 Andy Allo (* 1989), US-amerikanische Singer-Songwriterin, Pianistin, Model und Schauspielerin
 Ernest-Bernard Allo (1873–1945), französischer Dominikaner
 Julius Allo (1901–1984), österreichischer Genre-, Porträt- und Stilllebenmaler sowie Restaurator

ALLO steht für:
 Allogene, Pharmaunternehmen

Siehe auch:

 Alo